Rolf Bergström kan avse:

Rolf Bergström (ingenjör)
Rolf Bergström (producent)
Rolf Egil Bergström, journalist och radioman